Djimini peut désigner :
 les Djiminis, un peuple de Côte d'Ivoire
 le djimini, une langue sénoufo